Буты́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Бутырская улица — улица в посёлке Первомайский Приволжского района Казани.
Бутырская улица — улица в Москве.
 Бутырская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Бутырская улица — улица в Пскове.
 Бутырская улица — улица в Севастополе.
 2-я Бутырская улица — улица в Ярославле.